Белоусов Лев Сергеевич:
 Белоусов, Лев Сергеевич (род. 1955) — российский историк и педагог.
 Белоусов, Лев Сергеевич (1923—1988) — полный кавалер ордена Славы.